José Azueta puede referirse a:
José Azueta marino mexicano;
José Azueta (Guerrero), municipio mexicano;
José Azueta (Veracruz), municipio mexicano.